Леонид Рудаков:
 Рудаков, Леонид Васильевич (род. 1935) — Герой Социалистического Труда.
 Рудаков, Леонид Ефимович (1913—1987) — главный архитектор Липецкой области (1955—1961).
 Рудаков, Леонид Николаевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.